Målare kan syfta på:

Målare (konstnär)  – en konstnär som framställer bilder (tavlor) med hjälp av färgpigment
Måleri (hantverk) – en hantverkare som täcker en yta med färg
Målare – knekt, dam eller kung i fransk-engelsk kortlek

Personer
Peter målare, ifrågasatt kyrkomålare eventuellt verksam under 1400-talet, se Mäster Petrus
Anders målare, arkitekt och konstnär verksam under 1500-talet.
Urban målare, konstnär verksam under 1500-talet
Peder målare, kyrkomålare verksam under 1600-talet
Jordan Målare, bildsnidare och målare verksam under 1400-talet

Se även
Målaren (olika betydelser)